La formula molecolare C17H21NO4 può indicare:
 Scopolamina
 Cocaina

Formule molecolari